Streek (Drenthe), een buurtschap
 Regio, landstreek
 Kattenkwaad
 Practical joke, een grappige actie of streek
 Schuine streep (diakritisch teken), een streek of streepje aan een letter
 Windstreek, in de scheepvaart gebruikte uitdrukking gelijk aan  deel van een kompasroos

Zie ook 
 De Streek (doorverwijspagina)